

Persone 
 Emil Albert Friedberg (1837-1910) – giurista e storico tedesco
 Paul Friedberg (1959) – schermidore statunitense
 John Friedberg (1961) – schermidore statunitense
 Jason Friedberg (1971) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

Geografia

Austria 
 Friedberg – città nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania 
 Friedberg – città nel circondario della Wetterau (Assia)
 Friedberg – città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Circondario di Aichach-Friedberg – circondario nel distretto della Svevia (Baviera)
 Friedberg – ex comune ora frazione di Bad Saulgau, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Polonia 
 Friedberg – antico nome tedesco di Golubie Wężewskie, frazione del comune di Kowale Oleckie nel distretto di Olecko (Varmia-Masuria)

Repubblica Ceca 
 Friedberg in Böhmen – antico nome tedesco di Frymburk, comune nel distretto di Český Krumlov (Boemia Meridionale)
 Friedberg in Mähren – antico nome tedesco di Místek, ex comune ora quartiere della città di Frýdek-Místek nel distretto di Frýdek-Místek (Moravia-Slesia)

Pagine correlate 
Friedeberg